Zahrani steht für:

 Zahrani (Fluss), ein Fluss im Süden des Libanons
 Zahrani (Raffinerie), eine Raffinerie im Libanon
 Zahrani (Stadt), eine Stadt im Süden Libanons

Zahrani ist Teil des Namens der folgenden Personen:

 Faris az-Zahrani (1977–2016), saudi-arabischer Terrorist
 Khamis al-Zahrani (* 1976), saudi-arabischer Fußballspieler